Slovo ženšen se vztahuje k rostlinám z čeledi aralkovitých nebo k látkám z nich pocházejícím. Je odvozeno foneticky z čínského 人 („řén“ = člověk) a nesnadno přeložitelného 蔘 („šēn“). V češtině se slovo ženšen používá ve třech příbuzných, ne však zaměnitelných významech:

 nejčastější užití výrazu v užším smyslu jako název pro druh ženšen pravý (Panax ginseng)
 jako botanický název rodu ženšen (Panax)
 jako obecný název pro rostlinné orgány, drogy a potažmo matečné rostliny léčivých druhů rodu ženšen (Panax):
 asijský, čínský, korejský ženšen – většinou ve smyslu označení původu látky z ženšenu pravého (Panax ginseng)
 americký ženšen – pro drogu druhu Panax quinquefolium s účinky podobnými jako ženšen pravý
 ženšen nepravý – pro drogu druhu Panax pseudoginseng s účinky odlišnými od ženšenu pravého
 notoginseng – pro drogu druhu Panax notoginseng s účinky odlišnými od ženšenu pravého
 jako nesprávný, z komerčních důvodů užívaný název pro rostliny jiných rodů čeledi aralkovitých, nebo i rostliny ženšenu zcela nepříbuzné:
 "sibiřský ženšen" – synonymum pro rostlinu a látku eleuterokok ostnitý (Eleutherococcus senticosus)
 "aljašský ženšen" – synonymum pro rostlinu a patrně neúčinnou látku oplopanax hrozivý (Oplopanax horridus)
 "ženšen pro chudé" – pazvonek dangšen (Codonopsis pilosula)
 "jižní ženšen" či "pětilistý ženšen" – gynostema pětilistá (Gynostemma pentaphyllum) z čeledi tykvovitých
 "indický ženšen" – withanie snodárná (Withania somnifera), ášvaganda
 "peruánský ženšen" – řeřicha peruánská (Lepidium meyenii)